«Комната в Риме» () — фильм испанского режиссёра Хулио Медема, снятый в 2010 году. Две женщины обмениваются тайнами о своих жизнях во время пребывания в комнате римского отеля. Фильм является ремейком чилийского фильма In Bed.

Сюжет 
Две девушки, русская и испанка, знакомятся в одном из баров Рима. Они представляются друг другу как Наташа и Альба. Альба предлагает зайти к ней в гости в номер, в одном из отелей. Поддавшись очарованию испанки, Наташа соглашается. Интимное общение переходит в рассказ о жизни друг друга. Альба рассказала, что она бывшая жена богатого араба. Она должна была родить ему дочь, но решила сбежать от него, иначе ей бы пришлось всю жизнь провести в гареме. Теперь она живёт в городе Сан-Себастьян в Испании. Наташа рассказывает, что родом с острова Некрасов, она актриса и приехала в Рим на пробы. У неё есть сестра-близнец Даша, известная теннисистка. У них рано умерла мать, и отец принуждал Наташу к сексу. Откровенные признания девушек сменяются сексом, а после секса продолжаются признания, и истории меняются раз за разом. Ненастоящие имена подруг заставляют усомниться и в правдивости всего ими рассказанного, ведь после этой ночи они никогда больше не встретятся. Но возникшие чувства неожиданно оказываются слишком сильны.

В ролях 
 Елена Анайя — Альба
 Наташа Яровенко — Наташа
  — Макс
 Наджва Нимри — Эдурне

См. также 
 Лесбийские отношения в кинематографе

Примечания

Ссылки 
 Комната в Риме или возвращение ЭРОСА
  
 
 
 
 

Фильмы-мелодрамы Испании
Фильмы Хулио Медема
Психологические фильмы
Фильмы на лесбийскую тематику
Эротические мелодрамы
Фильмы Испании 2010 года
Фильмы ЛГБТ-тематики Испании
Фильмы о Риме